Aardrijkskunde
 Pér, gemeente in Hongarije

Merknaam
 Per, Duits historisch motorfietsmerk

Muziek
 DJ Per, Nederlandse dj en organisator
 PeR, Letse band

Taal
 Per, voorzetsel

Voornaam
 Per, jongensnaam

Wetenschap
 delen van eenheden (kilometer per uur) en dimensies (afstand per tijdseenheid)
 Per, voorvoegsel gebruikt in de anorganische chemie
 Per, voorvoegsel gebruikt in de organische chemie
 Per, verkorting van perchloorethyleen, een chemisch oplosmiddel
 Per, afkorting voor het sterrenbeeld Perseus

Andere
 Per, een aanspreekvorm afkomstig uit de transgenderwereld
 PER, IOC-landcode voor Peru
 PER, IATA-code voor Perth Airport